Юрий Юрьевич Мосейчук (21 апреля 1971, с. Пистынь, Косовский район, Ивано-Франковская область, Украина) — украинский футбольный судья. Арбитр ФИФА, который обслуживал игры Премьер-лиги Украины и Лиги Европы УЕФА. Заведующей кафедрой физической культуры та основ здоровья Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Кандидат наук по физическому воспитанию и спорту (2009). Отличник образования Украины (2009). Доктор педагогических наук (2018). Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2020).

Биография 
Окончил Снятинский сельскохозяйственный техникум по специальности «Механизация» (1990).

В 1995 году окончил биологический факультет Черновицкого национального университета и получил квалификацию по специальности «Агрохимия и почвоведение».

В 2002 году окончил Каменец-Подольский педагогический университет, учился на факультете физического воспитания по специальности «Педагогика и методика среднего образования. Физическая культура».

С 1998 года работает преподавателем кафедры физического воспитания Черновицкого национального университета. В 2002 году переведён на должность старшего преподавателя кафедры физической культуры и валеологии. На кафедре здоровья человека, спортивной рекреации и фитнеса работает с момента её основания. С 1 сентября 2008 года является исполняющим обязанностей заведующего кафедрой.

В марте 2009 года защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения», для получения научной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту.

В 2018 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Тория и методика профессионального образования», для получения научной степени доктора педагогических наук.
Активно занимается научной работой. Выпустил 4 учебно-методические рекомендации. Публикуется в отечественных и зарубежных журналах. Имеет публикации со студентами, участвует с публикациями в международных и всеукраинских научно-практических конференциях. Руководит научными работами студентов.

С 1993 года судил любительские турниры Региональной лиги, с 1996 года — матчи ДЮФЛ и Любительского чемпионата Украины. С 2000 года работал во второй лиге, с 2002 перешёл в первую. В 2004 году 33-летний судья дебютировал в Премьер-лиге. После 11 лет высшелигового судейства, в декабре 2015 года принял решения об окончании карьеры арбитра в связи с неудовлетворительным физическим состоянием. На протяжении своей карьеры представлял город Черновцы. Входит в клуб Сергея Татуляна

Кандидат в мастера спорта по футболу.

Награды 
 Почётная грамота комитета физического воспитания и спорта Министерства образования и науки Украины (2006)
 Почётная грамота Министерства образования и науки Украины (2007)
 «Отличник образования Украины» (2009)
 «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» (2020).

Личная жизнь 
Увлечения: рыболовство.

Женат, имеет дочь и сына.

Литература 
 Кудырко А. Л. Футбол Украины-2008: Статистический справочник. — Киев: КНТ, 2008. — С. 216—217
 Футбол в Украине 2007—2008. Статистический ежегодник. Выпуск 17/Составитель: Ландер Ю. С. — Харьков, 2008. — С. 55
 Футбол в Украине 2008—2009. Статистический ежегодник. Выпуск 18/Составитель: Ландер Ю. С. — Харьков, 2009. — С. 54
 Футбол в Украине 2009—2010. Статистический ежегодник. Выпуск 19/Составитель: Ландер Ю. С. — Харьков, 2010. — 332 с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте комитета арбитров ФФУ 
 Профиль арбитра на сайте УПЛ
 Статистика на сайте Allplayers.in.ua
 Кафедра здоров’я людини, спортивної рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
 «Карпати» з «Оболонню» розсудить Юрій Мосейчук 
 

Футбольные судьи Украины
Выпускники Черновицкого университета
Кандидаты наук
Доктора наук
Отличники образования Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины